Konradshof ist:

 Konradshof (Eckenhagen), ein Ort der Gemeinde Reichshof in Nordrhein-Westfalen 
 Konradshof (München), ein Ortsteil des Münchener Stadtbezirks Schwabing-West
 der zwischen 1939 und 1946 amtliche deutsche Name der heute russischen Siedlung Nagornoje (Kaliningrad, Osjorsk) im Rajon Osjorsk in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Alt Ragaischen, Kreis Darkehmen/Ostpreußen)